Alamosaurus é um gênero de dinossauro Saurópode do Cretáceo, e foi o último Saurópode da América do Norte. Foi um grande herbívoro quadrúpede, medindo até 30 metros de comprimento e até 80 toneladas de peso. O Alamosaurus, como outro saurópodes, teve um pescoço longo e uma cauda longa, que pode ter terminado em uma estrutura "de ruído de chicotada". Viveu na mesma altura e local que o Tyrannosaurus, 

Edmontosaurus, Torosaurus, Quetzalcoatlus e o Troodon.

Bibliografia 
 Dinossaurs, From Allosaurus to Tyrannosaurus. Texto de Gerrie McCall. copyrigt TODOLIBRO EDICIONES,S.A.. ISBN 978-84-9806-493-3. ISBN 84-9806-493-7

Saltasauridae
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 1922